«Каратель» () — американский супергеройский телесериал в жанре боевика-драмы, основанный на комиксах издательства Marvel Comics с Джоном Бернталом в главной роли. «Каратель» входит в кинематографическую вселенную Marvel. Премьера всех серий состоялась на видеосервисе Netflix 17 ноября 2017 года.

13 декабря 2017 Netflix продлил «Карателя» на второй сезон, который вышел 18 января 2019 года. 18 февраля 2019 года сериал был официально закрыт.

Сюжет 
Каратель мстит за свою убитую мафией семью и борется с преступностью с помощью своих жестоких методов.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Основной состав

Второстепенные герои

Эпизоды

Сезон 1

Сезон 2

Разработка 
В 2010 году Кевин Файги сообщил, что права на экранизации Карателя и Блэйда вернулись обратно к Marvel Studios.

После второго сезона телесериала «Сорвиголова» было подтверждено, что сольный сериал про Карателя, одного из героев сезона, всё-таки будет выпущен и вскоре был представлен первый тизер сериала. Бернтал подтвердил, что вернётся к роли Фрэнка Касла в сериале. Стив Лайтфут официально был назначен шоураннером.

15 августа 2016 года произошло то, что ранее случалось с другими проектами Netflix, код сайта случайно вывел пользователям синопсис и год релиза телешоу. В аннотации отмечается, что проект появится в сервисе в 2017-м году под названием «Marvel’s The Punisher». «После гибели семьи Фрэнк Касл стал охотником и одновременно жертвой охоты. В криминальном подполье он более известен как Каратель.» В 2017-м году, таким образом, возможно, выйдут три телешоу Netflix по комиксам Marvel — «Железный кулак», «Защитники» и предположительно «Каратель». У Netflix уже было в планах в дальнейшем выпускать по три сериала в год по лицензии, однако конкретики не было. Фанаты уже и раньше получали ранний доступ к некоторому контенту путём неких манипуляций — так в сеть попал первый взгляд на красный костюм Сорвиголовы, а также названия некоторых эпизодов «Джессики Джонс». Сейчас же мобильное приложение Netflix уже самостоятельно отметилось среди профильной прессы. В 2017 году Netflix планирует выпустить первый сезон «Железного Кулака», а также «Защитников», последний, однако, будет состоять из 8 эпизодов. Вполне возможно, из-за того, что в сериале-кроссовере будет меньше эпизодов, сервис нашёл время для производства первого сезона «Карателя», но официального подтверждения компания пока не дала.

4 октября в сеть просочились кадры со съёмок сериала, а 6 октября появились кадры, где главный герой разговаривает с героиней Деборы Энн Уолл, которая исполняла роль Карен Пейдж в сериале «Сорвиголова». В этом сериале также появлялся Каратель в исполнении Джона Бёрнтала.

В этот же день стало известно, что премьера сериала назначена на 2017 год, вместе с первым сезоном «Железного Кулака» и «Защитников».

13 декабря 2017 года Netflix продлил «Карателя» на второй сезон, который вышел 18 января 2019 года.

Кастинг 
 Актёр Джон Бернтал ранее исполнил роль Карателя во втором сезоне сериала «Сорвиголова».
 16 августа 2016 года начал проводиться кастинг на роль Микрочипа — помощника и друга Карателя.
 14 сентября стало известно, что к касту присоединился актёр Бен Барнс.
 6 октября появились кадры со съёмок, в которых фигурировала Карен Пейдж в исполнении Деборы Энн Уолл.

Примечания

Ссылки 
 Сериал Каратель даты выхода серий 1 сезона
 трейлер с датой выхода сериала

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Телесериалы Netflix киновселенной Marvel
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы-спин-оффы
Каратель
Телесериалы США, завершённые в 2019 году